

Geografia 
 Caravita – frazione del comune italiano di Cercola nella Città metropolitana di Napoli.

Persone 
Giuseppe Caravita di Sirignano (1849-1920) – imprenditore italiano
Nicola Caravita (1647-1717) – giurista e filosofo italiano
Piero Caravita (1584-1657) – gesuita italiano
Prospero Caravita (...–1580) – giurista italiano
Tommaso Caravita (...–1815) – giurista e magistrato italiano
Tommaso Saverio Caravita (1678-1744) – giurista italiano